Diego Laínez (geestelijke), een Spaans priester en theoloog uit de zestiende eeuw
Diego Lainez (voetballer), een Mexicaanse voetballer